Konge i Danmark: Oluf 2. 1376-1387

Se også 1384 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 31. december – John Wyclif, engelsk reformator.

Eksterne henvisninger 

 
84
Artikler om enkelte år